Miass beschreibt:

die russische Stadt, siehe Miass
den gleichnamigen Fluss, siehe Miass (Fluss)
den Stadtkreis in Russland, siehe Stadtkreis Miass